James Alan Tarkowski, né le  à Manchester, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à l'Everton FC.

Biographie

En club 
Formé à Oldham Athletic, James Tarkowski fait ses débuts avec l'équipe première à l'occasion d'un match de League One contre Brentford (victoire 2-1) le . 

Le , il rejoint Brentford.

Le , Tarkowski s'engage pour trois ans et demi avec le Burnley FC. Le  suivant, il joue son premier match avec les Clarets lors d'un match de Championship contre Rotherham United (victoire 2-0).

Le , il prolonge son contrat avec Burnley jusqu'en 2022.

Le , il inscrit son premier but sous le maillot de Burnley lors d'un match de Premier League contre Watford (défaite 1-3).

Le 2 juillet 2022, en fin de contrat avec Burnley, il signe un contrat de quatre saisons à Everton, soit jusqu'en 2026.

En sélection nationale 
Le , Tarkowski est convoqué pour la première fois dans le groupe anglais par Gareth Southgate pour affronter les Pays-Bas et l'Italie en match amical. Douze jours plus tard, il honore sa première sélection avec les Three Lions en étant titularisé face à l'Italie (1-1).

Alors qu'il figure dans la liste des réservistes de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2018, il est contraint de déclarer forfait à la suite d'une hernie nécessitant une opération chirurgicale.

Statistiques

Palmarès

En club 
 Brentford FC
 Vice-champion d'Angleterre de D3 en 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international anglais
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Joueur du Brentford FC
Joueur du Burnley FC
Joueur de l'Everton FC
Naissance en novembre 1992
Naissance à Manchester